Calypso (vaixell), vaixell utilitzat pel científic francès Jacques-Yves Cousteau per a la recerca oceanogràfica
 Calypso bulbosa, orquídea terrestre
 Dr. Calypso, banda de ska
 Partula calypso, espècie de caragol de terra pertanyent a la família Partulidae
 Crocidura sicula calypso, subespècie de la musaranya de Sicília
 Calypso (Carolina del Nord), població estatunidenca
 Calypso (música brasilera)